Mausam est un film indien réalisé par Gulzar en 1975 au cinéma.
 Mausam est un film indien réalisé par Pankaj Kapur en 2011 au cinéma.